Wenger  es una de las dos compañías que han fabricados navajas del Ejército Suizo

Wenger también puede referir a:

 Wenger, California, una antigua población en el condado de Mariposa, California, Estados Unidos de América

Personas con el apellido 

 Andrew Wenger (nacido 1990), jugador de fútbol americano
 Antoine Wenger (1919–2009), sacerdote francés
 Arsène Wenger (nacido 1949), futbolista profesional francés y director del  Arsenal F.C. 
 Don S. Wenger (1911–1986), General Importante en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
 Éric Wenger, programador de computadoras
 Étienne Wenger (nacido 1952), teórico educacional de Suiza

Wikipedia:Desambiguación